7 jezior w Polsce:
 Jezioro Duże – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, gminie Jabłonowo Pomorskie
 Jezioro Duże – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, gminie Gruta 
 Jezioro Duże – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie przysuskim, gminie Odrzywół
 Jezioro Duże – staw w woj. opolskim, w powiecie strzeleckim, gminie Izbicko
 Jezioro Duże – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kościerskim, gminie Liniewo 
 Jezioro Duże – staw w woj. świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, gminie Krasocin
 Jezioro Duże – potocznie Jezioro Lubaskie w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim, gminie Lubasz 
 Jezioro Duże – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, gminie Pyrzyce

Zobacz też 
 Duże Jezioro
 Jezioro Duże Głuche